Mariage (kaartspel), een Duits kaartspel
 Mariage (film), een film van Claude Lelouch
 Mariage (lettertype)